Back to Broadway – cortometraggio del 1914 diretto da Ralph Ince
 Back to Broadway – album di Barbra Streisand del 1993